Халдејска црква се може односити на:
 Халдејска сиријска црква
 Халдејска католичка црква